Mammoth steht für

 Mammoth (Album), ein Musikalbum der schwedischen Band Beardfish
 Mammoth (Lied), ein Lied des griechisch-belgischen DJ-Duos Dimitri Vegas & Like Mike in Zusammenarbeit mit dem deutschen Produzenten Moguai aus dem Jahre 2013
 Mammoth (Speichermedium), ein Speichermedium von Exabyte
 Mammoth Mammoth, eine australische Rockband
 Mammoth, früherer Name der Hardrock-Band Van Halen
 Mammoth WVH, Soloprojekt des Musikers Wolfgang Van Halen
 Mammoth WVH (Album), Debütalbum dieses Projektes
 Mammoth, ein amerikanisch-rumänischer Actionthriller, siehe Mammut (2006)
 Mammoth, ein schwedisch-dänisch-deutsches Filmdrama, siehe Mammut (2009)

Orte:
 Mammoth (Arizona)
 Mammoth (Kalifornien)
 Mammoth (Missouri)
 Mammoth (Montana)
 Mammoth (Pennsylvania)
 Mammoth (Utah)
 Mammoth (West Virginia)
 Mammoth (Wyoming)
 Mammoth (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (243) Ida

Siehe auch:
 Mammut